Jméno a příjmení Václav Havelka má více známých nositelů:

 Václav Havelka (politik)
 Václav Havelka (hudebník)